Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin präsentiert seit dem 20. Mai 2007  den Interaktiven Katalog des Münzkabinetts (IKMK). Dort sind zurzeit (Stand Mai 2022) mehr als 46.000 Münzen der 600.000 Münzen erfasst. Berücksichtigt sind alle ausgestellten Münzen und Medaillen. Die Anzahl der Münzen und Medaillen wächst stetig. Die Erweiterung der Bestandspublikation erfolgt immer projektbezogen und nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel.

Der zeitliche Rahmen der präsentierten Objekte reicht vom 6. vorchristlichen Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart. Gezeigt werden Vorder- und Rückseite der Münzen, zu denen auch Beschreibungen vorliegen. Weitere Angaben betreffen Datierung, Nominal, die materielle Beschaffenheit (Metall, Gewicht, Durchmesser), Münzstätte und Literatur zum Objekt.

Weblinks 
 Interaktiver Katalog des Münzkabinetts

Anmerkungen 

Numismatischer Katalog
Münzkabinett (Berlin)